Macreupelmus är ett släkte av steklar. Macreupelmus ingår i familjen hoppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppglanssteklar
Macreupelmus